Gramkow bezeichnet

 einen Ortsteil der Gemeinde Hohenkirchen (Mecklenburg) im Landkreis Nordwestmecklenburg, der bis 2004 eine selbständige Gemeinde war.

Gramkow ist der Familienname von:

 Angelika Gramkow, Politikerin der PDS bzw. Die Linke im Landtag Mecklenburg-Vorpommern, von 2008 bis 2016 Oberbürgermeisterin von Schwerin